De Meistriliiga 2009 was het negentiende seizoen van het Estisch nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 7 maart 2009 en eindigde op 10 november 2009. Na 36 wedstrijden werd FC Levadia Tallinn voor de vierde keer op rij landskampioen.

Uitslagen

Eerste seizoenshelft

Tweede seizoenshelft

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Levadia Tallinn||36||31||4||1||121||23||+98||97
|- style="background: #bbebff;"
|2||JK Sillamäe Kalev||36||24||4||8||85||40||+45||76
|- style="background: #bbebff;"
|3||JK Trans Narva||36||23||7||6||82||29||+53||76
|-style="background: #bbebff;"
|4||FC Flora Tallinn||36||22||6||8||79||31||+48||72
|-
|5||JK Nõmme Kalju||36||15||9||12||65||47||+18||54
|-
|6||JK Tulevik Viljandi||36||15||6||15||55||49||+6||51
|-
|7||JK Maag Tammeka Tartu||36||7||3||26||29||86||−57||24
|-
|8||FC Kuressaare||36||7||3||26||21||99||−78||24
|-style="background: #FFE6E6"
|9||Paide Linnameeskond||36||6||4||26||21||97||−76||24
|-style="background: #FFCCCC"
|10||JK Kalev Tallinn||36||4||4||28||32||89||−57||'16
|}

Play-offs promotie/degradatie
Paide Linnameeskond won de play-offs waardoor ze ook in 2010 in de Meistriliiga speelden. FC Warrior Valga bleef in de Esiliiga.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Toeschouwers

Zie ook
Estisch voetbalelftal in 2009
Estische voetbalbeker 2009/10

Competitievoetbal 2009
Estische voetbalcompetitie